Аквіло́н () —

 холодний північний вітер;
 латинська назва грецького бога північного вітру Борея.

У переносному значенні (як лиха доля, фатум) Аквілон вживався в римській і європейській поезії, в російській — у Пушкіна, Крилова та ін.

Посилання 
 Аквілон  // ВУЕ